Hörrmann ist

ein Familienname:
 Albert Hörrmann (1899–1980), deutscher Schauspieler

ein Ortsname:
 Hörrmann (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Hörmann